Jan Rybkowski (1912–1987), polski reżyser i scenarzysta.
 Tadeusz Rybkowski (1848–1926), polski malarz i ilustrator.

Zobacz też